Ingenkamp ist der Familienname folgender Personen:

Heinz Gerd Ingenkamp (* 1938), deutscher Altphilologe
Karlheinz Ingenkamp (1925–2015), deutscher Pädagoge und Schriftsteller